Hellenion – amerykański związek wyznaniowy, skupiający wyznawców wskrzeszonej politeistycznej religii starożytnych Greków. Organizacja została założona przez Drew Campbella, oficjalnie zarejestrowano ją w 2001 r. W 2004 r. Hellenion, jako jeden z pierwszych związków wyznaniowych wskrzeszających religię starogrecką, oficjalnie wyświęcił pierwszego kapłana – Denisa Duttona.

Hellenion tworzy wspólnotę wyznaniową opartą na rekonstrukcjonizmie helleńskim – wskrzeszaniu starogreckich praktyk religijnych z zachowaniem dbałości o jak największą zgodność z prawdą historyczną. Z uwagi na duże rozproszenie geograficzne swoich członków (całe Stany Zjednoczone, pojedynczy członkowie również w Europie, w tym w Polsce) działalność Hellenionu jako organizacji opiera się głównie na wymianie informacji w Internecie, chociaż prowadzone są też programy edukacyjne w siedzibie organizacji.

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona Hellenionu

Zobacz też 

 rekonstrukcjonizm
 neopogaństwo
 politeizm
 Hellenizm

Związki wyznaniowe
Religia starożytnej Grecji
Religia w Stanach Zjednoczonych